Felipe Díaz puede referirse a:
Economista, profesor y doctor en finanzas. Egresado de la Pontificia Universidad Católica.

Biografía
Nació el 4 de abril del año 1962, en Tahuantinsuyo, Chile. Hijo del famoso vedetto Mike Diaz, y de Catalina Higuerillas. A los pocos años de edad se mudaron, con sus 3 hermanos, a la capital de Chile, Santiago.

Estudió en el colegio Marcialino Macielano, donde perseveraba y destacaba frente a sus compañeros. Gracias a su educación particular pagada de excelencia pudo ingresar a la más prestigiosa universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica. Luego de no haberse echado ningún ramo gracias a sus increíbles habilidades para el plagio, se mudó a los Estados Unidos de América, donde posteriormente seguiría estudiando, hasta lograr un MBA en la inigualable unviversidad de MIT, para luego realizar un PhD en finanzas en la misma universidad.

En 1992 fundó la reconocida plataforma de clases particulares "suig die een wat hang"

Actualmente tiene 12 hijos, con su cónyuge María Ester Li, residiendo en la capital chilena.

 Felipe Díaz Garibay (1961-), político mexicano;
 Felipe Díaz González (1820-1894), militar y político argentino;
 Felipe Díaz Henríquez (1983-), futbolista chileno;
 Felipe Díaz Mori (1833-1872), militar mexicano;
 Felipe Díaz Sandino (1891-1960), militar y aviador español;
 Felipe Díaz-Miranda Macías (1958-) arquitecto español.